Жаклар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жаклар, Анна Васильевна (более известна под фамилией Корвин-Круковская; 1843—1887) — русская революционерка и писательница, участница Парижской коммуны 1871 года.
 Жаклар, Виктор (1840—1903) — французский журналист, революционер-бланкист, участник Парижской коммуны.